Китерма́:
 Китерма — река в Омской области.
 Китерма — село в Крутинском районе Омской области.

См. также 
 Усть-Китерма — деревня в Крутинском районе Омской области.